

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dan Nistor (1988- ), footballeur roumain ;
 Steliana Nistor (1989- ), gymnaste roumaine ;

Homonymie de patronyme